Butanetiol, también conocido como butil mercaptano, es un volátil, claro a amarillento líquido con un olor fétido (extremadamente falta de olor), comúnmente descrita como "mofeta olor". De hecho, el butanetiol es estructuralmente similar a varios componentes principales del aerosol defensivo de una mofeta, pero en realidad no está presente en el aerosol. El aroma del butanetiol es tan fuerte que la nariz humana puede detectarlo fácilmente en el aire a concentraciones tan bajas como 10 partes por mil millones. El nivel umbral para 1-butanotiol se informa como 1.4 ppb.

Química 
El butanetiol se clasifica químicamente entre los tioles, que son compuestos orgánicos con fórmulas moleculares y fórmulas estructurales similares a los alcoholes, excepto que el grupo sulfhidrilo que contiene azufre (-SH) reemplaza al grupo hidroxilo que contiene oxígeno (-OH) en la molécula. La fórmula molecular básica del butanetiol es C 4 H 9 SH, y su fórmula estructural es similar a la del alcohol n -butanol. El butanotiol se prepara mediante la adición catalizada por radicales libres de sulfuro de hidrógeno al 1-buteno. Comercialmente, esto se realiza utilizando luz ultravioleta. El butanetiol es un tiol de bajo peso molecular y es altamente inflamable.

Usos 
El butanetiol se usa como solvente industrial,   y como intermediario para los defoliantes de algodón.  A veces se coloca en las " bombas malolientes" y los "perfumes malolientes" para los bromistas.

Seguridad 
El butanetiol es un compuesto químico muy nocivo y cáustico, y en concentraciones suficientemente altas, produce graves efectos en la salud tanto en humanos como en animales, especialmente como resultado de una exposición prolongada. Concentraciones más altas pueden conducir a la pérdida del conocimiento y al coma después de una exposición prolongada. El contacto con la piel y las membranas mucosas provoca quemaduras, y el contacto con los ojos puede provocar visión borrosa o ceguera completa. La inhalación puede causar debilidad, confusión, tos, mareos, somnolencia, dolor de cabeza, náuseas, vómitos y falta de aliento. La sustancia irrita los ojos, la piel y el tracto respiratorio. Puede causar efectos en la tiroides y el sistema nervioso y puede causar disminución de la conciencia.

Véase también 

 terc- butiltiol ( terc- butil mercaptano)

Notas

Referencias 

 Departamento de trabajo de los Estados Unidos 
 The Good Scents Company 
 HazMap

Enlaces externos 

 La secreción defensiva de la mofeta 
 CDC - Guía de bolsillo de NIOSH sobre riesgos químicos 

Tioles